Qusiit bezeichnet:
 Qusiit (Berg) (Tindefjeldet), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qusiit (Bucht, Iittuarmiit), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qusiit (Bucht, Qeertartivattaap Kangertiva), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland